Romeinse naam
 Brutus (cognomen)

 Historische figuren:
Lucius Junius Brutus
Marcus Junius Brutus

 Mythische figuren
Brutus van Troje
Brutus Groenschild

 Artiesten:
Brutus, een Nederlandse hiphopper
Brutus (rockband), een Belgische rockband

Overige:
 Brutus, een bier
 Brutus, een motorfietsmerk
 Bluto (personage), een stripfiguur uit Popeye
 Brutus (Popeye), een stripfiguur uit Popeye, tweelingbroer van bovenstaande
 Brutus (2004), videokortfilm van Jochen Decostere